Lourosa puede referirse a:

Lourosa, freguesia portuguesa del municipio de Oliveira do Hospital.
Lourosa, freguesia portuguesa del municipio de Santa Maria da Feira.